Marc Tiffeneau (1873-1945), chimiste, médecin et pharmacologue français, père de Robert.
 Robert Tiffeneau (1910-1961), physiologiste, médecin et pharmacologue français, fils de Marc.